Перн-ле-Фонтен:

 Перн-ле-Фонтен — город и коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Перн-ле-Фонтен — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.